

Sigle 
 B.A. – abbreviazione di Bachelor of Arts, titolo di studio anglosassone
 B.A. – sigla dell'Ordine Basiliano Aleppino dei Melchiti
 B.A. – British Association for Advancement of Science
 B.A. – Bloque por Asturies – partito politico spagnolo
 B.A. – nei film (“bambini accompagnati”)
 BA – nelle statistiche del baseball, media battuta (batting average)
 BA – Business Analyst

Codici 
 BA – codice vettore IATA di British Airways
 ba – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua baschira
 BA – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Bosnia ed Erzegovina
 BA – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Bahia (Brasile)
 BA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Badajoz (Spagna)
 BA – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Bafatá (Guinea-Bissau)
 BA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Bari (Italia)
 BA – codice postale della zona di Bath, in Inghilterra

Geografia 
 Ba – città delle Isole Figi
 Ba – contrada di Velo Veronese, Italia
 Ba – fiume delle Isole Figi

Persone

Ba 
 Ba – sovrano della II dinastia egizia
 Abdoul Ba – calciatore mauritano
 Abdoulaye Ba – calciatore senegalese
 Adama Ba – calciatore mauritano
 Demba Ba – calciatore senegalese
 El Hadji Ba – calciatore francese
 Ibrahim Ba – ex calciatore francese e senegalese
 Ibrahima Ba – calciatore senegalese
 Ismaël Ba – ex calciatore senegalese
 Issa Ba – calciatore senegalese
 Jacob Ba – calciatore mauritano
 Omar Ba – ex cestista senegalese con cittadinanza tedesca
 Papa Malick Ba – calciatore senegalese
 Ba Dexin – giocatore di curling cinese
 Ba Jin – scrittore cinese
 Ba Yan – ex cestista cinese

Bá
 Gabriel Bá – fumettista e blogger brasiliano

Bâ 
 Alpha Bâ – calciatore senegalese
 Mariama Bâ – scrittrice senegalese

Simboli 
 BA – simbolo NYSE di Boeing
 Ba – simbolo chimico del Bario
 Ba – simbolo del baria, unità di misura nel sistema CGS, pari a 0,1 pascal

Targhe automobilistiche 
 BA – targa automobilistica di Bad Aussee (Austria)
 BA – targa automobilistica di Bamberga (Germania)
 BA – targa automobilistica di Banatsko Arandjelovo / Berane (Montenegro)
 BA – targa automobilistica di Bratislava (Slovacchia)
 BA – targa automobilistica di Bari (Italia)

Altro 
 1991 BA – meteoroide
 Ba – anima del defunto nella mitologia egizia
 Ba – classe di rating
 .ba – dominio di primo livello della Bosnia ed Erzegovina
 Bāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Ba – stato vassalo durante la dinastia Zhou
 Ba – gruppo musicale lituano

Altri progetti